Tanangada ist der Familienname folgender Personen:

 Jimson Tanangada, Politiker in den Salomonen
 Lanelle Tanangada (* 1979), Politikerin in den Salomonen